Meinhard von Görz ist der Name folgender Personen:
 Meinhard von Görz und Istrien († 1193), Markgraf von Istrien, Vogt von Parenzo
 Meinhard I. (Görz) († 1142), Graf von Görz, Vogt von Aquileja
 Meinhard II. (Görz) (um 1163/71–1232), Graf von Görz, Vogt von Aquileja
 Meinhard III. (Görz) (1193/94–1258), Graf von Görz, Graf von Tirol, Vogt von Aquileia, Trient, Brixen und Bozen
 Meinhard IV. (um 1239–1295), Graf von Görz, Herzog von Kärnten, als Meinhard II. Graf von Tirol
 Meinhard VI. (Görz) († um 1385), Graf von Görz

Siehe auch:
 Johann Meinhard VII. von Görz und Kirchberg